Летняя Универсиада 1999 стала 20-й летней Универсиадой. Проходила в Пальме (Испания) с 3 июля по 13 июля 1999 года.

Символ универсиады

Виды спорта 
В ходе Универсиады проводились соревнования по 17 видам спорта:

  Лёгкая атлетика
  Баскетбол
  Прыжки в воду
  Дзюдо (18)
  Фехтование
  Футбол

 Гимнастика:
  Парусный спорт
  Плавание
  Теннис
  Волейбол
  Водное поло

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 

Летняя Универсиада 1999